Albert Regnard (1836-1903), militant socialiste français ;
 Damien Regnard (1966-), homme politique français ;
 Félizé Regnard (1424-1474), première maîtresse du roi de France  ;
 Georges Regnard Duplessis (1659-1714), membre de la marine française en Nouvelle-France ;
 Jean-François Regnard (1655-1709), écrivain et dramaturge français ;
 Louis Charles Ambroise Regnard-Claudin (1748-1828), homme politique français ;
 Marie-Andrée Regnard Duplessis de Sainte-Hélène (1687-1760), religieuse catholique française ;
 Nicolas Antoine Regnard (1770-1842), homme politique français ;
 Paul Regnard (1850-1927), médecin, physiologiste et biologiste français ;
 Philippe Regnard (1806-1885), homme politique français ;
 Roger-Timothée Régnard de Pleinchesne, auteur dramatique français du .